Nagyfalu község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, az Alsókubini járásban
 Apanagyfalu községközpont Romániában Beszterce-Naszód megyében
 Drávanagyfalu, 1908-ig Nagyfalu, község Horvátországban Muraköz megyében
 Havasnagyfalu
 Ipolynagyfalu község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Nagykürtösi járásban
 Losoncnagyfalu
 Nyitranagyfalu
 Sajónagyfalu
 Siklósnagyfalu község Baranya megyében, a Siklósi járásban
 Szilágynagyfalu község Romániában, Szilágy megyében
 Temesnagyfalu település Romániában, Arad megyében
 Tiszanagyfalu község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyíregyházi járásban